KAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kauhava (Finlandia)
 kau – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua kanuri